

Sigle 
 Family First Party – partito politico australiano
 Filtering Facepiece Particles – Classe di maschera antipolvere